

Sigle 
 KPO – Knowledge Process Outsourcing o Esternalizzazione dei processi intellettivi
 KPO – Kommunistische Partei – Opposition (Partito Comunista d'Opposizione), partito comunista tedesco.
 KPO – Kaizen promotion officer.

Codici 
 KPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pohang (Corea del Sud)